Партизаны может означать:

 Партизаны — участники партизанской войны.
 Советские партизаны.
 Югославские партизаны.

Топоним

Белоруссия 
 Партизаны — деревня в Рогачёвском районе Гомельской области.

Крым 
Спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Партизаны — название села Аджи-Мушкай c 1948 года до его присоединения к Керчи.
 Партизаны — село в Кировском районе.

Украина 
 Партизаны — село в Синельниковском районе Днепропетровской области.
 Партизаны — посёлок в Нижнесерогозском районе Херсонской области.
 Партизаны — до 2016 года название села Новопавловка в Приморском районе Запорожской области.
 Партизаны — до 2016 года название посёлка городского типа Рыково в Геническом районе Херсонской области.

Другое 
 Партизаны (фракция ПОРП)

См. также 
 Партизан (значения)
 Партизани